John Barneby peut désigner :
 John Barneby (1621-1701), député au parlement du royaume d'Angleterre ;
 John Barneby (1799-1846), personnalité politique britannique, membre des ,  et  parlements du Royaume-Uni.